Агнешка Радваньская — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Серена Уильямс — защищала свой титул, но проиграла в полуфинале своей старшей сестре Винус.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Полуфинал)
  Петра Квитова (Третий раунд)
 ' Агнешка Радваньская (Титул)
  Мария Шарапова (Третий раунд)
  Эжени Бушар (Второй раунд)
  Анжелика Кербер (Третий раунд)
  Елена Янкович (Третий раунд)
  Виктория Азаренко (Четвертьфинал)

<li>  Ана Иванович (Второй раунд)
<li>  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
<li>  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
<li>  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
<li>  Сара Эррани (Первый раунд)
<li>  Карла Суарес Наварро (Четвертьфинал)
<li>  Луция Шафаржова (Третий раунд)
<li>  Андреа Петкович (Отказ)''

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2014